

Astronomia 
3826 Handel – asteroide della fascia principale
Cratere Handel – cratere meteoritico di Mercurio

Geografia 
Handel – villaggio del Canada
Handel – villaggio dei Paesi Bassi

Persone 
Ari Handel – neuroscienziato, produttore cinematografico, sceneggiatore e scrittore statunitense
Bernd Händel – comico e personaggio televisivo tedesco
Clarissa Handel – attrice tedesca
Georg Friedrich Händel – compositore inglese di origine tedesca
Gottfried Händel – teologo tedesco
John Handel – navigatore britannico
Kai Handel – fisico tedesco
Karen Handel – politica statunitense
Maximilian Handel – politico austriaco
Paul Händel – filologo austriaco
Steven Handel – ambientalista e professore statunitense
Thomas Händel – politico tedesco
Veronika Handel – attrice tedesca

Altro 
Handel-C – linguaggio di programmazione
Sir Handel – personaggio della serie letteraria The Railway Series
Handelsbanken – fra le principali banche commerciali e storiche dei Paesi nordici

Pagine correlate 
Hendel
Haendel (disambigua)
Hendl

Altri progetti